Adorazione – nelle religioni, l'atto di omaggiare o esaltare una divinità
Adorazione (The Woman I Love) – film del 1937 diretto da Anatole Litvak
Adorazione (Adoration) – film del 2019 diretto da Fabrice du Welz